Trip/Reset — альбом британской группы Psychic TV, вышедший в 1996 году на лейбле Cleopatra.

Об альбоме 
В записи Trip/Reset приняли участие музыканты группы Angels of Light. Также в записи приняли участие дочери Пи-Орриджа.

Список композиций 
 The La La Song
 Set the Controls for the Heart of the Sun (кавер-версия песни Pink Floyd)
 I Believe What You Said
 Mother Jack (A Children’s Story)
 Wrongs Of Spring
 Lady Maybe
 White Sky
 Black Cat
 A Star Too Far (Lullaby For Syd Barrett)
 Suspicious (West Coast Experimental Pop Art Mix)
 Firewoman (Exhuma Exhortation)

Ссылки 
 Trip Reset на discogs.com

Альбомы 1996 года
Альбомы Psychic TV